Вале́рий Нау́мов: Наумов, Валерий Григорьевич (1946—2011) — российский учёный в области лазерной физики.